Označení USS United States nesla na počest Spojených států amerických v historii jejich námořnictva čtyři plavidla:
 USS United States (1797), fregata sloužící v letech 1797–1865
 USS United States (CC-6), bitevní křižník třídy Lexington stavěný v letech 1920–1922, kdy byla jeho stavba zrušena a kdy byl prodán do šrotu 
 USS United States (CVA-58), letadlová loď nové třídy stavěná v roce 1949, jejíž stavba však byla po několika dnech zrušena
 USS Harry S. Truman (CVN-75), letadlová loď třídy Nimitz sloužící od roku 1998, která byla do roku 1995 stavěna jako USS United States